Соревнования по футболу среди мужских команд на XXIX летней Универсиаде в Тайбэе прошли со 18 по 29 августа 2017 года. 

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Медалисты

Составы 

Россия: 1. Поляков, 2. Гапонов, 3. Адамс, 4. Авраменко, 5. Котов, 6. Руденко, 7. Сергеев, 8. Погорелов, 9. Минаев, 10. Обольский, 11. Муллин, 14. Парфенов, 16. Григорян, 17. Почивалин, 18. Лелюхин, 19. Устинов, 20. Джамалутдинов, 21. Небиеридзе, 22. Иващенко, 23. Тихонов, гл. тренер Алексей Шерстнёв.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Источники

Плей-офф

За 9-16 места

За 1-8 места

За 5-8 места

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Мужской футбольный турнир на официальном сайте Универсиады 2017

Летняя Универсиада 2017
Футбол на летних Универсиадах
2017 год в футболе
Универсиада